Krautstampfer bezeichnet:
 ein Gerät zur Herstellung von Sauerkraut, siehe Sauerkraut#Herstellung
 den Spitznamen der Stielhandgranate der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, siehe Handgranate#Stielhandgranate